La Primera División 2008-2009 si è disputata tra l'8 agosto 2008 e il 5 luglio 2009. È stata la 19ª edizione disputatasi con la formula dei tornei di Apertura e Clausura. L'Apertura 2008 è stato vinto dal Boca Juniors, mentre nel Clausura 2009 si è imposto il Vélez Sársfield.

Squadre partecipanti

Torneo di Apertura
Il San Lorenzo, il Boca Juniors e il Tigre hanno concluso il torneo al primo posto ex aequo, eventualità che non si verificava dal Nacional 1968. In base al regolamento, il vincitore è stato decretato attraverso una serie di spareggi tra le tre squadre tenutisi, in campo neutro, il 17, il 20 e il 23 dicembre 2008, nei quali è prevalso il Boca Juniors.

Classifica finale

Playoff scudetto
17 dicembre 2008 - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires
18:30 GMT-2  1 - 2 

20 dicembre 2008 - Estadio Juan Domingo Perón, Avellaneda
18:30 GMT-2  1 - 3 

23 dicembre 2008 - Estadio Juan Domingo Perón, Avellaneda
21:30 GMT-2  0 - 1

Classifica marcatori

Risultati
La squadra di casa compare nella colonna di sinistra

Coppa Libertadores 2009
Si qualificano per la Coppa Libertadores 2009 Lanús, River Plate e Boca Juniors, in quanto vincitori rispettivamente di Apertura 2007, Clausura 2008 e Apertura 2008, oltre a San Lorenzo ed Estudiantes per la miglior media punti - campioni esclusi - ottenuta nei tre suddetti tornei.

Torneo di Clausura
Il Clausura 2009 è iniziato il 6 febbraio 2009.

Classifica finale

Classifica marcatori

Risultati
La squadra di casa compare nella colonna di sinistra

Retrocessioni

Aggiornato al 5 luglio 2009; Fonte: AFA

Play-off promozione/retrocessione

|-

|-

Verdetti:  e  retrocedono in Primera B Nacional,  e  restano in Primera División.

Note

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Campionato argentino di calcio